Harun – forma araba e persiana del nome proprio di persona Aronne

Persone
Abdalelah Haroun – velocista qatariota, di origine sudanese
Faris Haroun – calciatore belga
Mahamat-Saleh Haroun – regista ciadiano
Nadjim Haroun – calciatore ciadiano